Веллс (округ, Індіана)
 Веллс (округ, Північна Дакота)